Duda sobrenom de Sergio Paulo Barbosa Valente (1980, Porto), futbolista professional portuguès
 Andrzej Duda (1972, Cracòvia, Polònia), polític i advocat polonès del partit Dret i Justícia i President de Polònia 
 La duda